Tejmuraz Gabašvili era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Farrukh Dustov ha battuto in finale Aslan Karacev 7–6(7–4), 6–1.

Teste di serie 

 Denis Istomin (secondo turno)
 Damir Džumhur (secondo turno)
 Gerald Melzer (semifinali)
 Farrukh Dustov (Campione)

  Toni Androić (secondo turno)
  Filip Peliwo (secondo turno)
  Hans Podlipnik-Castillo (primo turno)
  Gerard Granollers (ritiro)
  Laurynas Grigelis (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Samarkand Challenger 2014